Henuttaui o Henuttauy (ḥnw.t-tȝ.wỉ, "Señora de las Dos Tierras" (Antiguo Egipto), de ḥnw.t, 'señora' y tȝ.wỉ, doble para tȝ, 'tierra') es el nombre de varias damas de la realeza y nobleza del Antiguo Egipto:

 Henuttaui o Henuttauy, hija de Ramsés II y Nefertari. Dinastía XVIII de Egipto.
 Henuttaui, cantora de Amón y esposa del escriba Menna, que se encuentran representados en la tumba TT69. Dinastía XVIII de Egipto.
 Henuttaui A, Duathathor-Henuttaui o Henuttauy A, esposa de Pinedyem I, madre de Psusenes I. Dinastías XX y XXI de Egipto.
 Henuttaui B o Henuttauy B, princesa, hija de Pinedyem I. Dinastía XXI de Egipto.
 Henuttaui C o Henuttauy C, hermana y esposa de Esmendes II (Nesbanebdyed II). Dinastía XXI de Egipto.
 Henuttaui D o Henuttauy D, esposa del dios Amón, posiblemente, hija de Pinedyem II. Dinastía XXI de Egipto.
 Henuttaui E, sacerdotisa y cantora de Amón, murió durante el pontificado de Menjeperra. Dinastía XXI de Egipto.
 Henuttaui F o Henettaui, sacerdotisa y cantora de Amón-Ra, propietaria de la tumba MMA 59. Finales de la dinastía XXI de Egipto.
 Henuttaui Q, hoy se cree que es la misma que Henuttaui A.